Инфијерниљо има више значења:

 Инфијерниљо (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Инфијерниљо (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Инфијерниљо, Морелос де Инфијерниљо (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Инфијерниљо (Сан Антонио Уитепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Инфијерниљо (Сантијаго Хустлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Инфијерниљо (Сико), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Инфијерниљо (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику